Флэнери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флэнери, Бриджет (род. 1970) — американская актриса.
 Флэнери, Шон Патрик (род. 1965) — американский киноактёр ирландского происхождения.